San Sansón, Saint-Samson, Saint Samson, o Saint Sampson puede referirse a:

Santos 
 San Sansón de Dol, nacido a finales del siglo V en Gales, activo allí y en Bretaña
 San Sansón el Hospitalario (fallecido c. 530), nacido en Roma, se convirtió en ciudadano de Constantinopla y santo de las Iglesias orientales.

en Francia 
 Saint-Samson, en Calvados
 Saint-Samson, antigua comuna de Eure, hoy integrado en Saint-Samson-de-la-Roque
 Saint-Samson, antigua comuna de Maine-et-Loire, hoy integrado en Angers
 Saint-Samson, en Mayenne
 Saint-Samson, antigua comuna de Morbihan, hoy integrado en Rohan
 Saint-Samson, antigua comuna de Seine-Maritime, hoy integrado en La Ferté-Saint-Samson
 Saint-Samson-de-Bonfossé, en Manche
 Saint-Samson-de-la-Roque, en Eure
 Saint-Samson-la-Poterie, en Oise
 Saint-Samson-sur-Rance, en Côtes-d'Armor

en Reino Unido 
 Saint Sampson (Guernsey), parroquia de la Isla de Guernsey.
 Saint Sampson (Cornualles), parroquia en Cornualles.